Formuła 3 Euro Series 2012  – dziesiąty i ostatni sezon Formuły 3 Euro Series. Tytuł w klasyfikacji kierowców wywalczył Hiszpan Daniel Juncadella, a wśród zespołów - włoska ekipa Prema Powerteam.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Prowizoryczny kalendarz na sezon 2013 został zatwierdzony 25 listopada 2011 roku. 2 kwietnia 2012 roku jednak zdecydowano usunąć z kalendarza rundy na torach EuroSpeedway Lausitz oraz Motorsport Arena Oschersleben na rzecz jednej rundy na Brands Hatch. Wszystkie osiem rund towarzyszyło Deutsche Tourenwagen Masters i było rozgrywane wraz z Europejską Formułą 3.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Punktacja w pierwszym i trzecim wyścigu: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja narodów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Formuły 3 Euro Series
2012 w sportach motorowych
2012 w Europie